Výraz Jat může vyjadřovat více významů:
 Ѣ – písmeno cyrilice
 Jat Airways – jugoslávská letecká společnost
Jat (bohyně) – egyptská bohyně mléka a porodu